Nacimiento (Chili), een gemeente in de Chileense regio Bío-Bío
Nacimiento (Almería), een gemeente in de Spaanse provincie Almería